Улиткоеды () — род змей из семейства ужеобразных. Описан австрийским зоологом Леопольдом Фитцингером в 1826 году. Встречаются на севере Южной Америки, в Центральной Америке и в Мексике. Отличаются от других змей тем, что у них только трахейное лёгкое принимает участие в газообмене, а настоящее лёгкое выполняет функцию воздушного мешка.

Виды 
Род включает 17 видов:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sibon irmelindicaprioae

Примечания 

Ужеобразные
Пресмыкающиеся Северной Америки
Пресмыкающиеся Центральной Америки
Пресмыкающиеся Южной Америки